Vodní pólo na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu zahrnovalo turnaj mužů a žen. Turnaje mužů se zúčastnilo dvanáct družstev, turnaje žen deset týmů, hrálo se od 24. července do 8. srpna 2021.

Medailisté

Turnaj mužů

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací boje (muži)

Turnaj žen

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací boje

Reference 

Sporty na Letních olympijských hrách 2020
2020
Plavání v roce 2021
Plavání v Japonsku